Jabłonka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Jabłonka, une gmina rurale.
 Jabłonka, un village.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Jabłonka, village du powiat de Nidzica.
 Jabłonka, village du powiat d'Ostróda.
 Jabłonka, village du powiat de Szczytno.

 dans d'autres voïvodies :
 Jabłonka, village de la voïvodie des Basses-Carpates.
 Jabłonka, village de la voïvodie de Grande-Pologne.
 Jabłonka, village de la voïvodie de Łódź.
 Jabłonka, village de la voïvodie de Lubusz.
 Jabłonka, village de la voïvodie d'Opole.
 Jabłonka, village de la voïvodie de Poméranie.